Ниже представлен спи́сок кана́дских прови́нций и террито́рий по чи́сленности населе́ния. Процентное отношение ко всей численности населения страны округлено до десятой доли процента. Статистические данные о площади не включают площадь пресноводных водоёмов и указаны по состоянию на 1 июля 2010 г. Плотность населения округлена до двух десятичных знаков (в территориях — до трёх десятичных знаков).

См. также 
 Население Канады
 Население Альберты
 Население Британской Колумбии
 Население Квебека
 Население Манитобы
 Население Новой Шотландии
 Население Нунавута
 Население Нью-Брансуика
 Население Ньюфаундленда и Лабрадора
 Население Онтарио
 Население Острова Принца Эдуарда
 Население Саскачевана
 Население Северо-Западных территорий
 Население Юкона
 Список численности населения Канады по годам
 Список 100 крупнейших муниципалитетов Канады по численности населения

Ссылки 
 
 

Население Канады
Канада
Канада
Провинции Канады
Территории Канады
Канада